Firehawk bezeichnet

 den Löschhubschrauber Firehawk des US-Herstellers Sikorsky Aircraft Corporation
 die Stahlachterbahn Firehawk in Kings Island (USA)

 Sondermodell des Pontiac Firebird. Später auch andere Pontiac und Chevrolet Fahrzeuge.

Firehawk ist der Ringname von
 Billy Firehawk (William J. Hawkins; 1966–2006), US-amerikanischer Wrestler